Obando steht für:

 Obando (Bulacan), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen

Obando ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Obando († 2014), costa-ricanischer Sportreporter
 Arnulfo Obando (1962–2016), nicaraguanischer Boxer und Boxtrainer
 José María Obando (1795–1861), kolumbianischer Politiker
 Marvin Obando, Rekordspieler der Primera División de Costa Rica
 Miguel Obando Bravo (1926–2018), nicaraguanischer Kardinal, Erzbischof von Managua